O'Neill es un apellido que pueden llevar:

Personas 
 Eugene O'Neill, dramaturgo estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1936.
 Oona O'Neill, hija del anterior y cuarta y última esposa de Charlie Chaplin.
 Ralph O'Neill, piloto aviador de la 1a. guerra mundial.
 Hugo O'Neill, segundo conde de Tyrone (conocido como el «Gran Conde») y posteriormente jefe del clan O'Neill. Se opuso al afianzamiento del poder inglés en Irlanda y encabezó la resistencia irlandesa durante la guerra de los Nueve Años.
 Carlota O'Neill, escritora y periodista feminista española.
 Enriqueta O'Neill de Lamo, hermana de la anterior, escritora española que publicó con el seudónimo de Regina Flavio entre 1942 y 1970.
 Lidia Falcón O'Neill, hija de la anterior, feminista española.
 Luis Ángel O'Neill, intérprete y compositor de reguetón conocido simplemente como O'Neill.
 Sonia O'Neill, futbolista venezolana.

Personajes de ficción 
April O'Neil,  personaje ficticio de los cómics Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes.
Jack O'Neill, personaje de la franquicia de ciencia ficción Stargate.

Lugares 
O'Neill (Nebraska), en el condado de Holt.
O'Neill Building, antigua tienda por departamentos en Flatiron District, Manhattan.